luks – jednostka natężenia oświetlenia
 LUKS – Linux Unified Key Setup